Coleford (Somerset), een plaats in het Engelse graafschap Somerset
 Coleford (Gloucestershire), een plaats in het Engelse graafschap Gloucestershire
 Coleford (Devon), een gehucht in het Engelse graafschap Devon
 Coleford (Zuid-Afrika), een plaats in Zuid-Afrika